Гриншпун — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гриншпун, Игорь Борисович (1953—2013) — психолог и переводчик.
 Гриншпун, Изакин Абрамович (1912—1990) — советский театральный режиссёр.
 Гриншпун, Леонид Осипович (1906—1981) — архитектор.
 Гриншпун, Никита Юльевич (род. 1974) — российский театральный режиссёр.
 Гриншпун, Юлий Изакинович (1938—1999) — советский театральный режиссёр.

 Гринсон, Ральф (при рождении Гриншпун, 1911—1979) — американский психоаналитик.

Примечания